Danny Trejo – attore
Gabriel Trejo y Paniagua – religioso
Juan Martínez Trejo – calciatore
Giuseppe Trejo – dj e youtuber
Nemesio Trejo – drammaturgo
Óscar Trejo – calciatore